Okręty US Navy o nazwie USS "Barbet":
 Pierwszy "Barbet" (AMc-38) był trałowcem typu Accentor, który wszedł do służby w 1941 i został skreślony z listy w 1946.
 Drugi "Barbet" (AMS-41) był trałowcem typu YMS-1, który wszedł do służby w 1942 i został skreślony z listy w 1960.

Barbet